Dongming bezeichnet:

 Dongming (东明县), Kreis der Stadt Heze in der chinesischen Provinz Shandong
 Dongming (Lushi) (东明镇), Großgemeinde im Kreis Lushi in der chinesischen Provinz Henan
 Dongming (Naiman-Banner) (东明镇), Großgemeinde im Naiman-Banner in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Dongming (Shuangliao) (东明镇), Großgemeinde der Stadt Shuangliao in der chinesischen Provinz Jilin
 Dongming (Luobei) (东明朝鲜族乡), Nationalitätengemeinde der Koreaner im Kreis Luobei in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Dongming (Pingshan) (东明街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Pingshan in der chinesischen Provinz Liaoning